Kiss Kiss (canção) - do cantor Chris Brown
Kiss Kiss (livro) - coleção de contos de Roald Dahl
Kiss Kiss Bang Bang - filme estadunidense de 2005 

Desambiguação